

Geografia
 Beasley –  città della contea di Fort Bend, Texas, Stati Uniti d'America
 Beasley –  quartiere della città di Tampa, Florida, Stati Uniti d'America
 Beasley –  sobborgo di Newcastle-under-Lyme nello Staffordshire, Inghilterra
 Beasley –  quartiere della città di Hamilton, Canada

Persone
 DaMarcus Beasley – calciatore statunitense
 Michael Beasley – cestista statunitense
 Jerome Beasley – cestista statunitense
 Allyce Beasley – attrice e doppiatrice statunitense.
 Albert Beasley –  calciatore inglese
 John Beasley (cestista) – cestista statunitense
 Charles Beasley – cestista statunitense
 John Beasley (attore) – attore statunitense